Il doppio femminile del torneo di tennis Abierto Mexicano Telcel 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Lourdes Domínguez Lino e Arantxa Parra Santonja che hanno battuto in finale Émilie Loit e Nicole Pratt 6–3, 6–3

Teste di serie

 Gisela Dulko /  Ashley Harkleroad (quarti di finale)
 Émilie Loit /  Nicole Pratt (finale)

 Flavia Pennetta /  Roberta Vinci (semifinali)
 Lucie Hradecká /  Hana Šromová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2007